Вильянуа (,  или Vellanuga) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 58,2 км². Население — 475 человек (2014 год). Расстояние — 87 км до административного центра провинции.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ficha de la población 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски
Населённые пункты Сарагосы